Ходање 20 километара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 13. августа.

Титулу светског првака из Пекинг 2015. није бранио Хунг Љу из Кине.

Земље учеснице 
Учествовало је 64 такмичара из 32 земље.

  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  Неут. атлетичари (-{АНА}-) (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (4)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
4. август 2017.

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих атлетичара 2017. године у маратону, пре почетка светског првенства (4. августа 2017) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 13. августа 2017. године у 14:19.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2017. на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Ходање на 20 км на Светском првенству у атлетици на отвореном